Ljublino – stazione della metropolitana di Mosca
 Ljublino – quartiere di Mosca